Кютахья () может означать:
 Кютахья — город в Турции, административный центр ила Кютахья, один из древнейших турецких городов.
 Кютахья — ил на западе Турции.

Фамилия 
 Кютахья, Джемаль (1990—2023) — турецкий гандболист.